Català de Mònaco o Catalano Grimaldi (Mònaco, 1415 - 1457) fou Senyor de Mònaco de 1454 a 1457.

Biografia 
Pertanyent a la dinastia Grimaldi, fill de Joan I i de Pomellina Fregoso, de família noble de la República de Gènova. Assistí al seu pare durant el seu mandat i, a la mort d'aquest, el 1454 esdevingué Senyor de Mònaco i Menton.

La fragilitat de la seva salut només li va permetre de regnar durant tres anys. El juliol de 1457 moria deixant una única filla hereva, Claudina, haguda del seu matrimoni amb Bianca del Carretto.

En accedir la nena al tron, amb 6 anys, la seva àvia Pomellina n'assumí la regència. Al testament, Català havia deixat establert que Claudina es casés amb el seu cosí Lambert per assegurar així la continuïtat dels Grimaldi a la Senyoria.

Ascendència

Vegeu també 
 Sistema_de_numeració_genealògic

Bibliografia 
 Françoise de Bernardy, prínceps de Mònaco: la notable història de la família Grimaldi, ed. Barker, 1961

Monegascs
Prínceps